Ревіне-Лаго, Ревіне-Лаго, Ревіне-Лаґо (італ. Revine Lago, вен. Revine Lago) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо.
 Тронцано-Лаго-Маджоре, Тронцано-Лаґо-Маджоре (італ. Tronzano Lago Maggiore) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Варезе.
 Кальчераніка-аль-Лаго, Кальчераніка-аль-Лаґо (італ. Calceranica al Lago) — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.
 Спіноне-аль-Лаго, Спіноне-аль-Лаґо (італ. Spinone al Lago) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо.
 Лаго, Лаґо (італ. Lago, сиц. Lacu) — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Сояно-дель-Лаго, Сояно-дель-Лаґо (італ. Soiano del Lago) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія.
 Лаго-Віста, англ. Lago Vista Лаго-Віста — місто, штат Техас Лаго-Віста — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас.
 Сан-Мартіно-дель-Лаго, Сан-Мартіно-дель-Лаґо (італ. San Martino del Lago) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Кремона.
 Кастільйоне-дель-Лаго, Кастільйоне-дель-Лаґо (італ. Castiglione del Lago) — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Перуджа.
 Клара Лаго, Клара Лаго Ґрау (ісп. Clara Lago Grau; нар. 6 березня 1990(19900306), Торрелодонес, Мадрид, Іспанія) — іспанська акторка театру і кіно.
 Піно-сулла-Спонда-дель-Лаго-Маджоре, Піно-сулла-Спонда-дель-Лаґо-Маджоре (італ. Pino sulla Sponda del Lago Maggiore) — колишній муніципалітет в Італії.
 Добердо-дель-Лаго, Добердо-дель-Лаґо (італ. Doberdò del Lago) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Горіція.
 Скотт Лаго (англ. Scotty Lago, 12 листопада 1987) — американський сноубордист, спеціаліст із хаф-пайпу, призер Олімпійських ігор.
 Тубілья-дель-Лаго (ісп. Tubilla del Lago) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Мар-а-Лаго ([ˌmɑrəˈlɑːɡoʊ]) — палац й вілла у середземноморському стилі, «Зимовий Білий дім» Президента США Дональда Трампа, приватний курортний клуб.
 Мануель Лаго-Гонсалес, Мануе́ль Ла́го-Гонса́лес (ісп. Manuel Lago González; 25 жовтня 1865(18651025) — 18 березня 1925) — архієпископ Компостельський (1923—1925).
 Лаго Григорій Іванович (* 1 листопада 1914, Сартана,— † 16 січня 1988) — румейський поет.
 Лаго (Атлантичні Піренеї), Лаго́, Лаґо (фр. Lagos) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.